Cree, són una tribu algonquina localitzats a diverses regions del Canadà.
 '''Cree (llengua), és una llengua algonquina parlada per aproximadament 117.000 persones a través del Canadà.